En mathématiques, plusieurs théorèmes portent le nom du mathématicien allemand Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet :

 le théorème des unités de Dirichlet décrit la structure du groupe des unités d'un corps de nombres.
le théorème d'approximation de Dirichlet fournit des approximations diophantiennes.
 le théorème de la progression arithmétique, aussi appelé théorème de la progression arithmétique de Dirichlet : pour tous entiers naturels non nuls a et b premiers entre eux, il existe une infinité de nombres premiers de la forme a + n b, où n > 0.
 le théorème de convergence de Dirichlet pour les séries de Fourier, qui porte parfois également le nom de théorème de Jordan-Dirichlet. Il donne des conditions suffisantes pour qu'une fonction périodique soit la somme de sa série de Fourier.

Voir aussi 
Principe des tiroirs